Qeqertarsuatsiaq bezeichnet:
 Qeqertarsuatsiaq, Ort im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qeqertarsuatsiaq (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qeqertarsuatsiaq (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qeqertarsuatsiaq (Insel, bei Qeqertarsuatsiaat, nördlich), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertarsuatsiaq (Insel, bei Qeqertarsuatsiaat, südlich), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertarsuatsiaq (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qeqertarsuatsiaq (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertarsuatsiaq (Insel, Uummannaq) (Hareøen), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland